Castillon ist der Name

mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Castillon (Alpes-Maritimes) im Département Alpes-Maritimes
 Castillon (Calvados) im Département Calvados
 Castillon (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Castillon (Kanton Artix et Pays de Soubestre) im Département Pyrénées-Atlantiques
 Castillon (Kanton Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh) im Département Pyrénées-Atlantiques

mit Namenszusatz:
 Castillon-Debats im Département Gers
 Castillon-de-Castets im Département Gironde
 Castillon-de-Larboust im Département Haute-Garonne
 Castillon-de-Saint-Martory im Département Haute-Garonne
 Castillon-du-Gard im Département Gard
 Castillon-en-Auge im Département Calvados
 Castillon-en-Couserans im Département Ariège
 Castillon-la-Bataille im Département Gironde
 Castillon-Massas im Département Gers
 Castillon-Savès im Département Gers

Castillon ist der Familienname folgender Personen:
 Adèle Castillon (* 2001), französische Sängerin, YouTuberin und Schauspielerin
 Alexis de Castillon (1838–1873), französischer Komponist
 Claire Castillon (* 1975), französische Schriftstellerin
 Frédéric de Castillon (1747–1814), Schriftsteller und Übersetzer, deutscher Universitätslehrer der Philosophie; Sohn von Johann Castillon
 Jean-Bernard Castillon (* 1940), französischer Botaniker
 Jean-Philippe Castillon (* 1965), französischer Botaniker
 Johann Castillon (1708–1791), italienischer Mathematiker; Vater von Frédéric de Castillon

Siehe auch:
 Castiglion